Gyan ist der Familienname folgender Personen:

 Asamoah Gyan (* 1985), ghanaischer Fußballspieler
 Baffour Gyan (* 1980), ghanaischer Fußballspieler
 Christian Gyan (1978–2021), ghanaischer Fußballspieler
 Felix Afena-Gyan (* 2003), ghanaischer Fußballspieler
 Nana Attakora-Gyan (* 1989), kanadischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Gian